El término Agustín Codazzi se puede referir a:

 Codazzi, municipio ubicado en el departamento del Cesar (Colombia);
 Agustín Codazzi, militar de artillería italiano, veterano de las guerras napoleónicas y de liberación de América del Sur, geógrafo, cartógrafo y general de Venezuela y Colombia;
 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad gubernamental encargada de producir, proveer, divulgar y regular la producción de información geográfica de Colombia;
 Monumento Natural Pico Codazzi, monumento natural ubicado en el estado Aragua (Venezuela);
 Parroquia Codazzi, del municipio Pedro Camejo, estado Apure (Venezuela).